Das Perwenstwo FNL 2021/22 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 10. Juli 2021 und endete am 21. Mai 2022.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an 40 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2022/23 auf, während der Dritte und Vierte in der Relegation um den Aufstieg spielten. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Dritte und Vierte spielte gegen den 13. und 14. der Premjer-Liga um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2022/23. Die Hinspiele fanden am 25., die Rückspiele am 28. Mai 2022 statt.

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22